Condutividade elétrica
Condutividade térmica

Desambiguação